26-й чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 24 по 29 сентября 2003 в Будапеште (Венгрия).

Медалисты

Индивидуальная программа

Командное многоборье

Индивидуальное многоборье

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Групповая программа, финалы

Многоборье

5 лент

2 мяча + 3 обруча

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Сентябрь 2003 года
Спорт в Венгрии в 2003 году